Árpád-házi Katalin magyar királyi hercegnő (–1242), IV. Béla lánya
Árpád-házi Katalin (1356/57–1314 után) magyar királyi hercegnő, V. István lánya, IV. István Dragutin szerb király felesége
Anjou Katalin (–1355) magyar királyi hercegnő, I. Károly (Róbert) lánya, Schweidnitz hercegnéje
Anjou Katalin magyar királyi hercegnő (1370–1378), I. Lajos lánya
Habsburg Katalin (1533–1572) magyar királyi hercegnő, I. Ferdinánd lánya, II. Zsigmond Ágost lengyel király harmadik felesége